Банде Нере ( — чёрные полосы) — итальянский термин, который может означать:

 Чёрные отряды, также Чёрные полосы — отряды итальянских наёмников-аркебузеров, принимавших участие в Итальянских войнах XVI века.
 Банде Нере — станция Миланского метрополитена.